Die Liste von Flüssen in Südafrika enthält alphabetisch geordnet Flüsse der Republik Südafrika mit Nennung der Provinz bzw. der Provinzen, durch die sie fließen.

Liste 

Siehe auch: Liste von Seen in Südafrika

Galerie

Weblinks 

!
Sudafrika